Selena peut faire référence à :

Prénom 
 , un prénom féminin.
 
 Selena Gomez (1992-), une chanteuse et actrice américaine.

Pseudonyme 

 Selena (1971-1995), une chanteuse mexico-américaine.

Titre 

 Selena (1989), un album de Selena ;
 Selena, un film réalisé par Gregory Nava et sorti en 1997.

Patronyme 

 Évelyn Séléna (1939-), actrice française.

Patronyme français
Prénom féminin
Artiste d'EMI Latin